

Pessoas
 Policarpo de Esmirna, escritor cristão e bispo de Esmirna do século II d.C.
 Policarpo I de Bizâncio, 4º bispo de Bizâncio.
 Policarpo II de Bizâncio, 10º bispo de Bizâncio.
 Policarpo Lopes de Leão, político brasileiro do século XIX
 Policarpo Sanz, empresário e mecenas galego do século XIX.

Ver também 
 Policarpo Quaresma
 Policarpa

Desambiguações de antropônimos